() bezeichnet:

 Wolkenkratzer bzw. Hochhaus, eine hohe Bauform von Häusern
 ein Hochkantformat für Werbeanzeigen im Internet, siehe Werbebanner #Standardgrößen
 Skyscraper (Skyplex), eine geplante Achterbahn in Florida

Skyscraper bezeichnet in den Medien:
 Skyscraper, Originaltitel des Films Wolkenkratzer (1928), US-amerikanisches Filmdrama von Howard Higgin aus dem Jahr 1928
 Skyscraper (1959), US-amerikanischer Kurzfilm von Shirley Clarke aus dem Jahr 1959
 Skyscraper (1996), US-amerikanischer Actionfilm von Raymond Martino aus dem Jahr 1996
 Skyscraper (2018), US-amerikanischer Actionfilm von Rawson Marshall Thurber aus dem Jahr 2018
 den Titel des zweiten Albums von David Lee Roth, siehe Skyscraper (Album)
 den Titel einer Single von Demi Lovato, siehe Skyscraper (Lied)

Siehe auch:

 SkyscraperPage, ein Verzeichnis von Hochhäusern im Internet